Piccadilly Circus kan vara:

 Piccadilly Circus – ett torg i London
 Piccadilly Circus (Londons tunnelbana) – en tunnelbanestation i Londons tunnelbana som ligger under Piccadilly Circus
 Piccadilly Circus (sång) – Pernilla Wahlgrens bidrag till den svenska Melodifestivalen 1985
 Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla – roman från 2002 av Håkan Nesser.